Itatiaia kan syfta på

 Itatiaia (växt) – ett växtsläkte i familjen melastomataceae

Geografi

Brasilien 

 Itatiaia, Brasilien en kommun i delstaten Rio de Janeiro, 
 Itatiaia (ort) – en ort i kommunen 
 Itatiaia nationalpark – en nationalpark i Brasilien

Robotskapade Brasilienförgreningar